Großkopf steht für
 Bauernhof Großkopf, Berlin
 Großkopf (Berg) (535,9 m), Berg nördlich von Westenfeld, Kreis HBN, Thüringen

Großkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Großkopf († 2012), deutscher Ruderer
 Bruno Großkopf (1908–1984), Maler und Galerist
 Carl Großkopf (1863–1930), Forstmeister im Revier Ilmenau
 Erich Großkopf (1903–1977), hessischer Politiker (CDU)
 Jörn Großkopf (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Marco Großkopf (1877 - gestorben zwischen 1935 und 1937), Dirigent und Theaterdirektor
 Max Großkopf (1892–1945), deutscher Jurist, Gestapo-Beamter und SS-Führer
 Richard Großkopf (1897–1977), deutscher Oberst und Hauptabteilungsleiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Rudolf Großkopf (* 1935), deutscher Physiker
 Volker Großkopf (* 1961), deutscher Professor der Rechtswissenschaft
 Wilhelm Großkopf (1884–1942), deutscher Diplomat, Generalkonsul, Verbindungsmann zum Ostministerium
 Wilhelm Großkopf (1910–1933), deutsches Mitglied des Sozialistischen Arbeiter Jugend (SAJ) in Hannover, Opfer des Nationalsozialismus

Grosskopf ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Grosskopf (* 1934), deutscher Komponist
 Harald Grosskopf (* 1949), Musiker, Schlagzeuger
 Markus Grosskopf (* 1965), deutscher Metal-Musiker, Mitbegründer der Band Helloween

Groskopff ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Groskopff (1803–1876), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Rudolf Großkopff (* 1935), deutscher Journalist und Historiker

Großkopf bezeichnet:
 einer Laufkäferart; siehe Kopfkäfer

Siehe auch:
 Grohskopf
 Großer Kopf
 Groskop